Step by Step:

 Step by Step (альбом New Kids on the Block), 1990
 Step by Step (альбом Thee Sixpence), 1998

См. также